Dit is een lijst van planetoïden 106201-106300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 106201 - || 2000 UR21 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106202 - || 2000 UE22 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106203 - || 2000 UB23 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106204 - || 2000 UP27 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106205 - || 2000 UY28 || 29 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106206 - || 2000 UR29 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106207 - || 2000 UU29 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106208 - || 2000 UW30 || 26 oktober 2000 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 106209 - || 2000 UQ31 || 29 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106210 - || 2000 UA32 || 29 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106211 - || 2000 UR32 || 29 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106212 - || 2000 UJ33 || 29 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106213 - || 2000 UU33 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106214 - || 2000 UZ34 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106215 - || 2000 UD35 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106216 - || 2000 US35 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106217 - || 2000 UT35 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106218 - || 2000 UV35 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106219 - || 2000 UC36 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106220 - || 2000 UD37 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106221 - || 2000 UA38 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106222 - || 2000 UN38 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106223 - || 2000 UX38 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106224 - || 2000 UA39 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106225 - || 2000 UN39 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106226 - || 2000 US39 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106227 - || 2000 UA40 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106228 - || 2000 UB40 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106229 - || 2000 UM40 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106230 - || 2000 UB41 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106231 - || 2000 UL41 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106232 - || 2000 UK42 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106233 - || 2000 UP43 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106234 - || 2000 UJ44 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106235 - || 2000 UP44 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106236 - || 2000 UN45 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106237 - || 2000 UU45 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106238 - || 2000 UW45 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106239 - || 2000 UM46 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106240 - || 2000 UB47 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106241 - || 2000 UC47 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106242 - || 2000 UL47 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106243 - || 2000 UX47 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106244 - || 2000 UX48 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106245 - || 2000 UZ48 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106246 - || 2000 UF50 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106247 - || 2000 UA51 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106248 - || 2000 UO51 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106249 - || 2000 UK52 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106250 - || 2000 UM52 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106251 - || 2000 UA54 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106252 - || 2000 UV54 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106253 - || 2000 UE56 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106254 - || 2000 UU56 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106255 - || 2000 UE57 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106256 - || 2000 UK57 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106257 - || 2000 UJ58 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106258 - || 2000 UN59 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106259 - || 2000 UX59 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106260 - || 2000 UC60 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106261 - || 2000 UD60 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106262 - || 2000 UZ60 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106263 - || 2000 UG62 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106264 - || 2000 UP62 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106265 - || 2000 UX62 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106266 - || 2000 UA63 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106267 - || 2000 UZ63 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106268 - || 2000 UD64 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106269 - || 2000 UW64 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106270 - || 2000 UK66 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106271 - || 2000 UO67 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106272 - || 2000 UP67 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106273 - || 2000 UB68 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106274 - || 2000 UU69 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106275 - || 2000 UY69 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106276 - || 2000 UB70 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106277 - || 2000 UA71 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106278 - || 2000 UZ71 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106279 - || 2000 UN72 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106280 - || 2000 UQ72 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106281 - || 2000 UW73 || 26 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106282 - || 2000 UP74 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106283 - || 2000 UZ74 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106284 - || 2000 UG76 || 29 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106285 - || 2000 UG77 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106286 - || 2000 UK77 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106287 - || 2000 UP77 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106288 - || 2000 UK78 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106289 - || 2000 UY78 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106290 - || 2000 UR79 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106291 - || 2000 UW79 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106292 - || 2000 UM80 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106293 - || 2000 US81 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106294 - || 2000 UH82 || 26 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106295 - || 2000 UJ82 || 26 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106296 - || 2000 UE83 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106297 - || 2000 UQ83 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106298 - || 2000 UX83 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106299 - || 2000 UJ84 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106300 - || 2000 UX84 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten